Гоор

Топоним 
 Гоор — село в Шамильском районе Дагестана

Фамилия 
 Гоор, Раймон — общественный деятель Бельгии.

См. также 
 Гор
 Гоор-Хиндах